Pajasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Smedjeholmen, ö, Nyland, Borgå,  (3 ha)
2. Pajasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (10 ha)
3. Pajasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus,  (5 ha)
4. Pajasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar